Gregorianka – jeden z rodzajów praktyk religijnych, zainicjowanych przez papieża Grzegorza I Wielkiego i potocznie nazwanych gregorianką na jego cześć:
 chorał gregoriański
 msza święta gregoriańska

W tradycji szkolnej w dawnej Polsce gregorianka to także:
 święto obchodzone 12 marca na rozpoczęcie roku szkolnego (ku czci św. Grzegorza)
 przezwisko nowych żaków w tym dniu

Linki zewnętrzne